Монтескью-Фезансак, Анн-Пьер (1741—1798) — французский политический и военный деятель, писатель, член Французской академии.
 Монтескью-Фезансак, Робер де (1855—1921) — французский поэт-декадент, писатель, денди, коллекционер, библиофил и покровитель искусств.
 Монтескью-Фезенсак, Франсуа-Ксавье-Марк-Антуан де (1757—1832) — французский аббат и политический деятель.
  — парижская улица 12-го округа, названная в честь аббата Монтескью-Фезенсака.
 Монтескью-Фезансак д’Артаньян, Эмери Франсис Андре Филипп де (род. 1942) — французский политик, мэр коммуны Марсан, бывший сенатор Франции.

См. также 
 Дом д’Арманьяк
 Монтескью
 Фезансак (графство)